Panagia Theotokos steht für folgende Kirchen auf Zypern:

 Panagia Theotokos (Galata)
 Panagia Theotokos (Trikomo), siehe Trikomo/İskele #Sehenswürdigkeiten
 Panagia Theotokos (Kakopetria), siehe Kakopetria #Tourismus